Ахом — многозначный термин, может означать:
 Ахом — государство, существовавшее в XIII—XIX веках на территории современного индийского штата Ассам.
 Ахом — язык царства Ахом.
 Ахом — письмо языка ахом.
 Ахом — блок Юникода, содержащий символы письмнности ахом.